Madrugada puede referirse a:

 Madrugada es la última parte de la noche, que transcurre entre medianoche  y el amanecer, tras el cual empieza la mañana.
 Madrugada es una obra de teatro de Antonio Buero Vallejo.
 Madrugada es una película española de 1957.
 Madrugada es un grupo de rock noruego creado en Stokmarknes en 1995.